Cade ist der Familienname folgender Personen:
 Jack Cade (möglicher wirklicher Name John Mortimer; † 1450), englischer Rebell, der den Sturz von König Heinrich VI. anstrebte
 John Cade (1912–1980), australischer Psychiater
 Lance Cade (eigentlich Lance K. McNaught; 1981–2010), US-amerikanischer Wrestler
 Robert Cade (1927–2007), US-amerikanischer Hochschullehrer für Medizin und Physiologie
 Tom Cade (1928–2019), US-amerikanischer Ornithologe und Naturschützer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Cade (Louisiana)
 Cade (Oklahoma)

Cade steht für:
 Cade (Einheit), eine Maßbezeichnung

CADE steht für:
 Compañía Argentina de Electricidad, siehe Compañía Alemana Transatlántica de Electricidad

Siehe auch:
 Kade

Abkürzung